Schichtung steht für:
 Schichtung, in der Geologie die Abfolge von Schichten aus unterschiedlichem Material in Sedimentgesteinen und anderen
 soziale Schichtung einer Gesellschaft, siehe Soziale Schicht #Schichtenmodelle
 Temperaturschichtung in stehenden Gewässern
 Geschichtete Zufallsstichprobe, die Schichtung einer Stichprobe
 geschichteter Kuchen mit mehreren Bodenschichten und Füllungen, siehe Torte

Siehe auch:
 Schichtstufe (Geomorphologie)
 Stratifikation (Begriffsklärung)
 Stratum (Begriffsklärung)
 Horizont (Begriffsklärung)